Christopher Byrne ist der Name folgender Personen:

* Christopher Edward Byrne (1867–1950), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Galveston
 Christopher J. Byrne (Christopher John Byrne, auch Chris Byrne; * 1960), US-amerikanischer Filmregisseur und Komponist 

Siehe auch:
 Chris Byrne